Zuidhorn (gemeente), voormalige gemeente in Groningen (Nederland)
 Zuidhorn (plaats), dorp in de gemeente Westerkwartier
 Zuidhorn (Friesland), buurtschap bij Elsloo, Ooststellingwerf